Ironman (triatlon), wedstrijdserie van de lange-afstandstriatlon
 Ironman Hawaï, de bekendste triatlon ter wereld
 Iron Man match, type professionele worstelvertoning
 Iron Man (Marvel), superheld in het Marvel-universum. Gebaseerd daarop:
 Iron Man (animatieserie), tekenfilmserie uit 1994-1996
 The Invincible Iron Man, Amerikaanse animatiefilm uit 2007
 Iron Man (2008), film uit 2008
 Iron Man: Armored Adventures, animatieserie uit 2009
 Iron Man 2, een film uit 2010, vervolg op Iron Man
 Iron Man 3, een film uit 2013, vervolg op Iron Man 2
 Iron Man (1931), film uit 1931
 Iron Man (1951), film uit 1951
 Iron Man (band), Amerikaanse doommetalband uit 1988
 Iron Man (nummer), nummer van de Britse heavy metalband Black Sabbath
 Iron Man (computerspel), een computerspel

Zie ook 
 IJzeren Man (doorverwijspagina)